Amusement
 Ouwehands Jungleclub, televisieprogramma voor kinderen
Economie
 Koninklijke Ouwehand, Katwijks visbedrijf
Nederlandse personen

 Cornelis Ouwehand, antropoloog 
 Edwin Ouwehand, diskjockey
 Esther Ouwehand, politica
 Mia Bruyn-Ouwehand, schrijfster
 Rob Ouwehand, voetballer
 Roos Ouwehand, actrice
Toerisme
 Ouwehands Dierenpark, Rhenense dierentuin